Колобова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Колобова, Виолетта Витальевна (род. 1991) — российская спортсменка-шпажистка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы.
 Колобова, Ксения Михайловна (1904/1905—1977) — советский антиковед, доктор наук, профессор исторического факультета ЛГУ. Топоним 
 Колобова — деревня, Свердловская область, Россия